Edward Marjoribanks ist der Name folgender Personen:

* Edward Marjoribanks, 2. Baron Tweedmouth (1849–1909), britischer Staatsmann 
 Edward Marjoribanks (Politiker) (1900–1932), britischer Politiker (Conservative Party) und Schriftsteller